Джуль — українське прізвище.

 Джуль Михайло (1895—1976) — український письменник, прозаїк, публіцист у США.
 Джуль Олена (1902—1985) — справжнє прізвище української письменниці Олени Звичайної.
 Джуль Павло (1921—2015) — український вчений, громадський діяч, лікар отоларинголог, педагог; працював у США.

Українські прізвища